

Astronomia
4442 Garcia – asteroide del sistema solare

Geografia

Geografia antropica 
 García – comune messicano dello stato di Nuevo León
 Garcia – comune spagnolo della comunità autonoma della Catalogna
 García – comune venezuelano dello Stato di Nueva Esparta
 As Pontes de García Rodríguez – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia
 Domingo García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Gil García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Pobladura de Pelayo García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Quintanilla San García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 San García de Ingelmos – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Villar de Domingo García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Geografia fisica 
 Garcia – lago della Sicilia
 Diego Garcia – atollo dell'arcipelago delle Isole Chagos (Oceano Indiano)
 Martín García – isola enclave dell'Argentina in acque paraguayane

Marina militare
ARV Almirante García (F-26) – fregata Classe Mariscal Sucre tipo Lupo
Classe Garcia/Brooke – classe di fregate antisommergibile

Persone

García

Garcia

Adam Garcia – attore australiano
Andy García – attore, regista, produttore cinematografico cubano naturalizzato statunitense
Caroline Garcia – tennista francese 
Céline Garcia – sceneggiatrice, scrittrice, fumettista e disegnatrice francese
Eddie Garcia – attore e regista filippino
Gary Garcia – musicista statunitense
Gwendolyn Garcia – politica filippina, figlia di Pablo P.
 Jerry Garcia – chitarrista e cantante statunitense vedi anche Grateful Dead
John Garcia – cantante statunitense
Jorge Garcia – attore statunitense
Jorge Garcia – calciatore uruguaiano nato nel 1945
Marc Garcia – pilota motociclistico francese
Marc García – cestista spagnolo
Mikey Garcia – pugile statunitense
Pablo P. Garcia – politico filippino
Ricardo Garcia detto Ricardinho – giocatore di pallavolo brasiliano
Rudi Garcia – allenatore ed ex calciatore francese

Cognome composto
José María García-Aranda – arbitro di calcio spagnolo
David García Almansa – pilota motociclistico spagnolo
Alberto García Aspe – calciatore messicano
Marcos García Barreno – calciatore spagnolo
Gael García Bernal – attore cinematografico messicano
Francisco García Calderón Landa – politico peruviano
Miguel García Cuesta – cardinale della Chiesa cattolica
Gabriel García de la Torre noto come Gabri – calciatore spagnolo
Manuel Pablo García Díaz noto come Manuel Pablo – calciatore spagnolo
Raúl García Escudero – calciatore spagnolo
Francisco Javier García Fajer (noto in Italia come Francesco Saverio Garzia, detto lo Spagnoletto) – compositore spagnolo
Luis García Gallo noto come Coq – fumettista spagnolo
Manuel García Gil – cardinale della Chiesa cattolica
Maica García Godoy – pallanuotista spagnola
Agustín García Íñiguez noto come Agus – calciatore spagnolo
Roger García Junyent noto come Roger – calciatore spagnolo
Daniel García Lara noto come Dani – calciatore spagnolo
Álvaro García Linera – politico, accademico, sociologo e vicepresidente boliviano
Federico García Lorca – poeta e drammaturgo spagnolo
Juan García Loaysa – cardinale della Chiesa cattolica
Fernando García Macua – avvocato spagnolo e presidente dell'Athletic Bilbao
Gabriel García Márquez – scrittore e giornalista colombiano
Miguel García Martín – calciatore spagnolo
Luís Miguel Brito Garcia Monteiro – calciatore portoghese
Luis García Montero – poeta e docente spagnolo
Juan García Oliver – rivoluzionario e anarchico spagnolo
Alan García Pérez – politico peruviano
Luis García Postigo – calciatore messicano
Alfonso García Robles – politico e diplomatico messicano, vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 1982
Luis Javier García Sanz – calciatore spagnolo
Ana García-Siñeriz – giornalista e presentatrice spagnola
Miguel Ángel García Tébar – calciatore spagnolo
Ignacio García Valiño – scrittore spagnolo
Agustín García-Gasco Vicente – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo

Juan de García y Montenegro – vescovo della Diocesi spagnola di Urgell
Gregorio María Aguirre y García – cardinale della Chiesa cattolica
Agustín Parrado y García – cardinale della Chiesa cattolica
Sergio García Fernández – golfista spagnolo
Sergio García de la Fuente – calciatore spagnolo

Regnanti spagnoli
 Contea d'Aragona
García I di Aragona detto il Malvagio (? – 844).
García I Sánchez di Navarra (919-970), fu anche re di Pamplona.
García II Sánchez di Navarra detto il Tremolante (964-1000), fu anche re di Pamplona.

 Re di Pamplona e poi di Navarra
García I Íñiguez (805-870).
García II Jiménez (?-882), co-regnante e reggente
García I Sánchez di Navarra (919-970), fu anche conte di Aragona.
García II Sánchez di Navarra detto il Tremolante (964-1000), fu anche conte di aragona.
García III Sánchez di Navarra (circa 1020-1054).
García IV Ramírez di Navarra detto Il Restauratore (ca.1110-1150), fu il primo re che abbandonò definitivamente il titolo di Re di Pamplona.

 Regno di León
García I di León (circa 870-914), fu il primo re di León.

Regno di Galizia
García I di Galizia (circa 1042-1090), fu re di Galizia (in due periodi: 1065-1071 e 1072-1073).

 Contea di Castiglia
García Fernández detto el de las manos blancas (938-995).
García Sánchez (1010-1029), fu l'ultimo discendente di Fernan Gonzalez, in linea maschile diretta.

Duchi di Guascogna
Garcia I di Guascogna, duca di Guascogna
Garcia II di Guascogna, duca di Guascogna

Pagine correlate 
Javier García